Horvátország
Škrljevo falu Bakar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Škrljevo falu Šentrupert községben, Délkelet-Szlovénia régióban